Petriwka (ukr. Петрівка, ros. Петровка) – osiedle typu miejskiego w rejonie berezowskim obwodu odeskiego Ukrainy.

Przypisy 

Osiedla typu miejskiego w obwodzie odeskim
Rejon berezowski (Ukraina)